Häkkinen puede significar:

 Mika Häkkinen, corredor de automovilismo (1968);
 Markku Häkkinen, botánico finés (1946).